La Escuela de negocios Zegel Ipae se especializa en el campo de los negocios y la tecnología, en el pasado conocida como IPAE Escuela de Empresarios. Mediante la Resolución Ministerial N°413 – 2019 – MINEDU, se convierte en la primera Escuela de Negocios del Perú, permitiendo otorgar grados y títulos con equivalencia universitaria. Se divide en la facultad de negocios con ocho carreras de pregrado y tecnología con dos, además de impartir programas de posgrado. Cuenta con 13 sedes a nivel nacional.

Historia 

En abril de 1959 en Lima, Perú. Se funda a cargo de empresarios peruanos, liderados por Carlos A. Vidal Allende, con el nombre de Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) como una organización privada sin fines de lucro dedicada a la formación y al perfeccionamiento de empresarios y ejecutivos, para beneficio de la empresa y del desarrollo del país.

En el año 1979 mediante Decreto Supremo Nº 016-79-ED, IPAE queda autorizado para constituir un Centro de Educación Superior Profesional, convirtiéndose en la única Institución de Educación Superior no universitaria autorizada a emitir título profesional a nombre de la Nación. Bajo el nombre de IPAE Escuela de Empresarios se desarrollaron diversas CADEs para exponer las temas prioritarios para el desarrollo del país. 

Para el año 2014 integra al grupo Intercorp.

En el año 2016 cambia su denominación a Zegel Ipae que significa “Sello de Ipae”, al idioma neerlandés.

En el año 2019 Zegel Ipae fue reconocida como la primera escuela de educación superior en negocios (Resolución Ministerial N°413 – 2019 – MINEDU). Bajo la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior N.º 30512, podrá otorgar el grado de bachiller universitario y título profesional por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para las carreras de 200 créditos. Mientras que para las carreras de corta duración se emitirán los certificados mediante el Ministerio de Educación MINEDU.

En 2020 por RM 396-2020-MINEDU se integraron 8 carreras más con el grado SUNEDU siendo un total de 9 carreras que otorgan el grado bachiller equivalente al universitario. Actualmente todas sus carreras cuentan con el grado bachiller por parte de SUNEDU.

Áreas académicas 
Actualmente la escuela Zegel Ipae imparte ocho carreras en la facultad de negocios y dos en la facultad de tecnología a las que se suman diplomaturas y posgrados.

Carreras de pregrado 

 Facultad de Negocios
 Administración de Negocios
 Administración de Empresas
 Negocios Internacionales
 Administración Bancaria
 Gestión Logística
 Contabilidad
 Marketing
 Gestión de Recursos Humanos

 Facultad de Tecnología
 Inteligencia de Negocios
 Diseño gráfico

Posgrados 

 Especializaciones
 Especialización en Administración
 Especialización en Marketing
 Especialización en Marketing digital
 Especialización en Logística

 Diplomados
 Recursos Humanos
 Agronegocios
 Finanzas
 Marketing Digital
 Marketing
 Logística
 Administración
 Comercio Exterior
 Gestión Pública
 Contabilidad
 Gestión Estratégica de Ventas

Convenios 

 IMF Business School de la Universidad José Camilo Cela, España
 La Universidad de Nebrija, España
 ENyD Escuela de Negocios y Dirección de Madrid en colaboración de la Universidad Miguel de Cervantes, España
 Universidad Paulista, Brasil
 La National University de California, acreditada por la WASC (Western Association of Schools), Estados Unidos
 Instituto Europeo de Posgrado (IEP) de la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN), España
 Escuela de Negocios de Madrid de la Universidad de San Pablo de España (CEU), España 
 Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA) de Paraguay (Grupo Estácio), Brasil
 FGU Florida Global University, Estados Unidos

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial
 Intercorp - Zegel Ipae

Escuelas de negocios
Centros educativos de Perú
Intercorp